Ana de York (en inglés, Anne of York; Fotheringhay, 10 de agosto de 1439-Malinas, 14 de enero de 1476) fue duquesa consorte de Exeter, hija de Ricardo de York y de Cecilia Neville.

Biografía 

En 1447 fue entregada como esposa a Enrique Holland, tercer duque de Exeter, con quien tuvo una sola hija, Ana (c. 1455-1475), quien se casó con Thomas Grey, primer marqués de Dorset.

Al estallar la Guerra de las Dos Rosas, su marido apoyó la causa Lancaster, y en 1471 fue capturado tras la batalla de Barnet, donde se declaró vencedora la facción de los York. En 1472 la pareja, que ya estaba separada, se divorció.

Ana se casó por segunda vez en 1474 con sir Tomás Saint Leger con quien tuvo una hija, Ana (1476-1526), dada como esposa a Jorge Manners, duodécimo barón de Ros.

Ana de York falleció al dar a luz a su última hija, y fue sepultada en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Ascendencia

Enlaces externos 

Ana
Guerra de las Dos Rosas
Duquesas inglesas por matrimonio
Hijas de duques de Inglaterra
Inglesas del siglo XV
Fallecidas por parto
Nacidos en las Tierras Medias Orientales
Fallecidos en Malinas